Blau, folyó Franciaország területén
 Blau, családnév